— японская сэйю и актриса. Работает в фирме Ken Production. Также входит в состав театральной труппы «Кандэнти» (劇団東京乾電池), где, как актриса, играет в теледрамах и спектаклях.

Биография 
Именно в «Кандэнти» Набатамэ начинала свою актёрскую деятельность, но позже перешла в Ken Production. В 2003 году, ещё учась в институте сэйю, она получила главную роль Арквейд Брюнстад в аниме-сериале Shingetsutan Tsukihime, а затем роль Миямы Юны в Maburaho; эти роли принесли ей известность, и её основная деятельность после этого была связана именно с работой в качестве сэйю.

Со своей коллегой из той же фирмы Судзукой Ито она входит в сэйю-юнит «Хитосидзуку» (название составлено из имён участниц, но его также можно перевести, как «одна капля»). 

4 августа 2014 года сообщила о замужестве.

Основные роли

ТВ-аниме 
(данный список не является полным, приведены лишь некоторые роли)
 Bleach (Исэ Нанао)
 Tsukihime, Lunar Legend (Арквейд Брюнстад)
 Maburaho (Мияма Юна)
 School Rumble (Суо Микото)
 Elfen Lied (Сиракава, Кота в детстве)
 To Heart 2 (Юма Тонами)
 Fate/kaleid liner Prisma Illya (Базетт Фрага МакРемитц)
 Ultimate Girls (Оотори Вивиан)
 Ichigo Mashimaro (Ито Нобуэ, учительница)
 Canvas 2: Niji Iro no Sketch (Кикё Кири)
 Gokujou Seitokai (Дзинкудзи Канадэ)
 Shakugan no Shana (Марджори До)
 Strawberry Panic (Ханадзоно Сидзума)
 Muteki Kanban Musume (Онимару Мики)
 Школьные войны (Канъу Унтё)
 Kenkoo Zenrakei Suieibu Umishou (Оридзука Момоко)
 Koutetsu Sangokushi (Сонкэн Тюбо)
 Nagasarete airantou (Мэймэй, Ма-кун)
 Rocket Girls (Мацури)
 Chaos;Head (Аой Сэна)
 Nogizaka Haruka no Himitsu (Аясэ Руко, Аясэ Юто в детстве; Химэмия Милан)
 Yakushiji Ryōko no Kaiki Jikenbo (Якусидзи Рёко, Монами)
 Asu no Yoichi (Такацукаса Анджела)
 Queen’s Blade (Сидзука)
 To Aru Kagaku no Railgun (комендант общежития)
 Yokuwakaru gendaimahou (Анэхара Миса)
 Shinryaku! Ika Musume (Синди Кемпбелл)
 Girls und Panzer (Ицуми Эрика)
 White Album 2 (Кадзуса Тома)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль актрисы на сайте Ken Production

Персоналии по алфавиту